Пьер Николь:
 Николь, Пьер (богослов) (, 1625—1695) — французский моралист и богослов.
 Николь, Пьер (разведчик) (, 1909—1987) — швейцарец, советский разведчик, участник «Красной капеллы». См. также 
 Николь — французская фамилия.